Densiporidae är en familj av mossdjur. Densiporidae ingår i ordningen Cyclostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Densiporidae finns 12 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Densiporidae